Tello est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Tello, site archéologique de l'ancienne cité de Girsu, en Mésopotamie ;
 Tello, municipalité du département de Huila, en Colombie ;
 Tello, village du Cameroun.

Patronyme 

 Carlos Tello Diaz, écrivain et historien mexicain ;
 Cristian Tello (né en 1991), joueur de football espagnol ;
 Elías Tello (né en 1994), coureur cycliste chilien.
 Julio Tello (1880-1947), médecin, anthropologue et archéologue péruvien ;
 María Tello (née en 2001), joueuse espagnole de hockey sur gazon ;
 Monique Tello (née en 1958), peintre française.

Prénom 
Tello est un prénom espagnol notamment porté par :
 Tello de Castille (1337-1370), noble espagnol ;
 Tello de Guzmán, conquistador espagnol.
  (mort vers 1315), noble espagnol ;
  (mort vers 1200), noble espagnol ;
  (ca. 1170-1246), évêque espagnol ;
  (1523-1579) oidor et évêque español.

Marque 
 Tello, drône de la marque DJI.

Voir aussi 
 , patronyme espagnol.

Prénom masculin
Prénom espagnol
Patronyme hispanique